Raka steht in der indischen Mythologie für:
 Raka (Göttin), die Göttin des Tages des Vollmonds
 Raka (Rakshasi), eine Rakshasi, Frau des Visravas, Mutter von Khara und Shurpanakha
 Rakʿa (Islamisches Gebet), ein Abschnitt des islamischen Gebets

Raka ist der Name folgender Orte:
 Raka (Burkina Faso), Dorf in Burkina Faso
 Raka (Tibet), Dorf in Tibet
 Raka (Slowenien), Ort in Slowenien
 Raka (Järva), Dorf im Kreis Järva in Estland
 Raka (Rapla), Dorf im Kreis Rapla in Estland

Raka ist der Familienname von:
 Alivereti Raka (* 1994), französischer Rugby-Union-Spieler

RAKA steht als Abkürzung für:
 Raab-Katzenstein-Flugzeugwerke, ein von 1925 bis 1930 in Kassel aktiver Flugzeughersteller
 Rossiiskoje Awiazionno-Koswitscheskoje Agenstwo, früherer Name der Raumfahrtagentur Roskosmos 

Siehe auch:
 Raca
 Racca

Abkürzung